Szenes László (1910) a Rex filmtekercs és lemezgyár alapítója
 Szenes László (1912–1986) színművész
 Szenes László (1924) író, költő

Hasonló
 Szenes László Ferenc (1910) lelkész, teológia tanár (született:Sztanajovics László Ferenc)